Seznam polkov z zaporedno številko 28.

Seznam 
 Pehotni
 28. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 28. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 28. pehotni polk (Wehrmacht)
 28. strelski polk (ZSSR)
 28. lovski polk (Wehrmacht)
 28. strelski polk (Wehrmacht)
 28. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 28. pehotni polk (ZDA)

 Konjeniški
 28. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 28. tankovski polk (Wehrmacht)
 28. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 28. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 28. polk korpusne artilerije (ZSSR)
 28. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi